Нуентель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Нуентель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз